Fright Night (en inglés, «noche de miedo» o «noche de espanto») puede referirse a:

 Fright Night, una película de horror y comedia, dirigida por Tom Holland y estrenada en 1985;
 Fright Night, un álbum de la banda finlandesa de power metal Stratovarius, comercializado a partir de 1989;
 Fright Night, un remake de la película de 1985, dirigido por Craig Gillespie y estrenado en 2011.